

Culture

Musique 
 Sherry est le titre d'une chanson du groupe The Four Seasons (1962).

Personnage de fiction 
 Sherry est un nom de code pour Ai Haibara dans Détective Conan.
 Sherry Palmer est un personnage de la série 24 heures chrono.
 Sherry et Terry sont des personnages de la série Les Simpson.

Société

Gastronomie 
 Sherry est le nom anglais du Xérès, un vin blanc produit à Jerez de la Frontera (Andalousie, Espagne).

Tourisme 
 L'Hotel Sherry Netherland est un gratte-ciel de la ville de New York.

Nom de personne

Prénom 
Sherry est un prénom féminin, porté notamment par :
 Sherry Acker (1959-), une joueuse de tennis américaine ;
 Sherry Lansing (1944-), une actrice et productrice américaine ;
 Sherry Rehman (1960-), une femme politique pakistanaise ;
 Sherry Stringfield (1967-), une actrice américaine ;
 Sherry Vine, une drag queen américaine ;
 Sherry Wilson, une femme politique canadienne.

Patronyme 

 Alexander-Patterson Sherry (1908-1966), un footballeur écossais ;
 Edna Sherry (1885-1967), un dramaturge et auteur américain de roman policier ;
 J. Barney Sherry (1874-1944), un acteur américain ;
 Janice Sherry, une femme politique canadienne ;
  (1935-2006), un lanceur de baseball américain.

Hydronyme 
 La rivière Sherry, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain